L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis d'Andorre se déroule du  au  sur dur en intérieur à Andorre-la-Vieille. Cette édition 2022 est classée en catégorie WTA 125.

Alycia Parks remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Rebecca Peterson, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cristina Bucșa et Weronika Falkowska.

Faits marquants

Forfaits 
  Elina Avanesyan, remplacée par  Jessika Ponchet
  Elisabetta Cocciaretto, remplacée par  Rebecca Peterson
  Olga Danilović, remplacée par  Joanne Züger
  Vitalia Diatchenko, remplacée par  Lina Glushko
  Magdalena Fręch, remplacée par  Anastasia Zakharova
  Léolia Jeanjean, remplacée par  Weronika Falkowska
  Elizabeth Mandlik, remplacée par  Kateryna Baindl
  Rebeka Masarova, remplacée par  Carole Monnet
  Kristina Mladenovic, remplacée par  Sophie Chang
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  Bibiane Schoofs
  Diane Parry, remplacée par  Katrina Scott
  Kamilla Rakhimova, remplacée par  Jaqueline Cristian
  Moyuka Uchijima, remplacée par  Yanina Wickmayer
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Nigina Abduraimova
  Wang Xinyu, remplacée par  Ana Konjuh

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Américaine Alycia Parks remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Suédoise Rebecca Peterson.

La paire Cristina Bucșa / Weronika Falkowska remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Andorre
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Andorre
Tennis en novembre 2022
Tennis en décembre 2022